De Poolse voetbalclub Polonia Warschau speelt sinds 1997 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Polonia Warschau

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1997
|Intertoto Cup
|Groep 1
|
|Aalborg BK
|0-2||0-2 (U)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 1
|
|Dinamo-93 Minsk
|1-4||1-4 (T)||
|-
|
|
|Groep 1
|
|sc Heerenveen
|0-0||0-0 (U)||
|-
|
|
|Groep 1 (5e)
|
|MSV Duisburg
|0-0||0-0 (T)||
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|1Q
|
|Tallinna Sadam
|5-1||2-0 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2Q
|
|FC Dinamo Moskou
|0-2||0-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1999
|Intertoto Cup
|1R
|
|Tiligul Tiraspol
|4-0||4-0 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Kopenhagen
|4-1||3-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Vasas SC Boedapest
|4-1||2-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|FC Metz
|2-6||1-5 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2000/01
|Champions League
|2Q
|
|Dinamo Boekarest
|7-4||4-3 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="3"|2.5
|-
|
|
|3Q
|
|Panathinaikos FC
|3-4||2-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|1R
|
|Udinese Calcio
|0-3||0-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2001/02
|UEFA Cup
|Q
|
|TNS Llansantffraid
|6-0||4-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|FC Twente
|1-4||1-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|Q
|
|Sliema Wanderers
|5-1||3-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|FC Porto
|2-6||0-6 (U)|| 2-0 (T)
|-
|2003
|Intertoto Cup
|1R
|
|Tobol Kustanai
|1-5||0-3 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2009/10
|Europa League
|1Q
|
|FK Budućnost Podgorica
|2-1||2-0 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="3"|3.0
|-
| || || 2Q ||  || AC Juvenes/Dogana ||5-0|| 1-0 (U)|| 4-0 (T)
|-
| || || 3Q ||  || NAC Breda || 1-4||0-1 (T)|| 1-3 (U)
|}

Totaal aantal punten behaald voor de UEFA-coëfficiënten: 13.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Polen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Polonia Warschau
Polonia Warschau